Blue Serge (jazznummer), een compositie van Mercer Ellington
 Blue Serge (album), een album van saxofonist Serge Chaloff
 Blue Serge (platenlabel), een Italiaans platenlabel voor onder meer jazz